Die Abkürzung OHF steht für:
 Oceania Handball Federation, der Ozeanische Handball-Verband
 Omsker Fieber, ein Hämorrhagisches Fieber
 Ontario Hockey Federation

OHF